Az 1995-ös klasszikus sakkvilágbajnokság versenysorozata kvalifikációs versenyből, a világbajnokjelöltek párosmérkőzéses rendszerű egyenes kieséses versenyéből, valamint a világbajnoki döntőből állt, amelyet a Professzionális Sakkszövetség (PCA) szervezett. Fennállása alatt ez volt a PCA szervezésében az egyetlen alkalom, amikor a világbajnok kihívóját versenysorozaton elért eredménye alapján választották ki.

A világbajnoki döntő a világbajnokjelölti versenysorozat győztese, Visuvanátan Ánand és a regnáló világbajnok Garri Kaszparov között zajlott 1995. szeptember 10. – október 16. között New Yorkban, a World Trade Center 107. emeletén. A mérkőzésen Kaszparov 10,5–7,5 arányban győzött, ezzel ismét megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
A regnáló hivatalos világbajnok Garri Kaszparov az 1993-as világbajnoki döntő előtt saját sportszövetséget alapított, a Professzionális Sakkozók Szövetségét (PCA), és annak keretén belül rendezte meg az 1993-as „klasszikusnak” nevezett világbajnoki döntőt a világbajnokjelöltek versenyének győztesével, az angol Nigel Shorttal. 1993-tól 2006-ig, az úgynevezett „címegyesítő” mérkőzésig a sakkozás két világbajnokot tartott nyilván, mert a FIDE megfosztotta világbajnoki címétől és törölte ranglistájáról Kaszparovot, és saját világbajnoki versenysorozatot szervezett, amelynek győztese a FIDE-világbajnok címet kapta.

Kvalifikációs verseny 
A kvalifikációs versenyt 54 résztvevővel 1993. decemberben a hollandiai Groningenben rendezték 11 fordulós svájci rendszerben, amelyről az első hét helyezett jutott tovább a világbajnokjelöltek versenyének egyenes kieséses párosmérkőzéses szakaszába.

A kvalifikációs verseny közel egyidőben zajlott a FIDE világbajnoki versenysorozatával, és több élversenyző, például a regnáló FIDE-világbajnok Anatolij Karpov nem vett részt rajta. Több versenyző azonban mindkét versenysorozatban elindult.

A táblázatban a versenyzőknél az egyes fordulók alatt az ellenfél sorszáma lett feltüntetve. A sorszám előtt levő „+” a győzelmet, a „-” a vereséget, az „=” a döntetlent jelzi.

{| class="wikitable"
|+ PCA-világbajnokság kvalifikációs versenye, Groningen (1993)
|-
! !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Pont
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Michael Adams|| || 2635 || =33 || +39 || +45 || =23 || -5 || +7 || =4 || +11 || =2 || +6 || =3 || 7½
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Visuvanátan Ánand|| || 2725 || +52 || =5 || =7 || +30 || +22 || +20 || =8 || =6 || =1 || =3 || =4 || 7½
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Gata Kamsky|| || 2645 || =13 || =30 || =33 || +19 || +17 || =4 || =5 || =16 || +23 || =2 || =1 || 7
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left|Vlagyimir Kramnyik|| || 2710 || +40 || =20 || -22 || +35 || +25 || =3 || =1 || =8 || +24 || =9 || =2 || 7
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || align=left|Szergej Tyivjakov|| || 2635 || +41 || =2 || =34 || +29 || +1 || =22 || =3 || =20 || -6 || +25 || =8 || 7
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || align=left|Boris Gulko|| || 2635 || =29 || =37 || +49 || =20 || +10 || =8 || +22 || =2 || +5 || -1 || =11 || 7
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || align=left|Oleg Romanyisin|| || 2615 || +53 || =24 || =2 || =25 || =9 || -1 || +28 || =10 || =26 || +22 || +20 || 7
|-
| 8 || align=left|Alekszej Sirov|| || 2685 || +11 || +36 || =23 || -22 || +32 || =6 || =2 || =4 || =12 || =16 || =5 || 6½
|-
| 9 || align=left|Szergej Dolmatov|| || 2630 || =18 || =33 || =13 || +12 || =7 || =23 || =27 || =21 || +42 || =4 || =16 || 6½
|-
| 10 || align=left|Eric Lobron|| || 2575 || =19 || =38 || =11 || +36 || -6 || +17 || =44 || =7 || =15 || =14 || +25 || 6½
|-
| 11 || align=left|Ivan Sokolov|| || 2610 || -8 || =28 || =10 || +41 || +37 || =24 || =31 || -1 || +44 || +26 || =6 || 6½
|-
| 12 || align=left|Jeroen Piket|| || 2590 || +25 || -22 || =35 || -9 || +47 || +15 || =24 || +34 || =8 || =20 || =18 || 6½
|-
| 13 || align=left|Robert Hübner|| || 2605 || =3 || =34 || =9 || =38 || =15 || =25 || =32 || +29 || =14 || =24 || +22 || 6½
|-
| 14 || align=left|Julio Granda|| || 2605 || =21 || -45 || =39 || +18 || =30 || =44 || +36 || =27 || =13 || =10 || +23 || 6½
|-
| 15 || align=left|Rafael Vaganian|| || 2615 || =54 || =26 || =21 || =44 || =13 || -12 || +17 || +30 || =10 || =23 || +42 || 6½
|-
| 16 || align=left|Predrag Nikolić|| || 2625 || +48 || -23 || +51 || =24 || +34 || =31 || =20 || =3 || =22 || =8 || =9 || 6½
|-
| 17 || align=left|Polgár Judit|| || 2630 || =37 || =29 || +41 || =32 || -3 || -10 || -15 || +51 || +46 || +31 || +27 || 6½
|-
| 18 || align=left|Lembit Oll|| || 2595 || =9 || =35 || -25 || -14 || =53 || =45 || +52 || +36 || +38 || +21 || =12 || 6½
|-
| 19 || align=left|Jaan Ehlvest|| || 2620 || =10 || =51 || =37 || -3 || +48 || -29 || +35 || -26 || +41 || +32 || +24 || 6½
|-
| 20 || align=left|Joel Benjamin|| || 2620 || +50 || =4 || +31 || =6 || +23 || -2 || =16 || =5 || =21 || =12 || -7 || 6
|-
| 21 || align=left|Veselin Topalov|| || 2670 || =14 || =49 || =15 || =40 || =29 || =27 || +46 || =9 || =20 || -18 || +33 || 6
|-
| 22 || align=left|Alekszandr Beljavszkij|| || 2635 || +42 || +12 || +4 || +8 || -2 || =5 || -6 || =23 || =16 || -7 || -13 || 5½
|-
| 23 || align=left|Jevgenyij Barejev|| || 2660 || +46 || +16 || =8 || =1 || -20 || =9 || +29 || =22 || -3 || =15 || -14 || 5½
|-
| 24 || align=left|Gregory Kaidanov|| || 2640 || +43 || =7 || =30 || =16 || =27 || =11 || =12 || +31 || -4 || =13 || -19 || 5½
|-
| 25 || align=left|Julian Hodgson|| || 2625 || -12 || +54 || +18 || =7 || -4 || =13 || =30 || +39 || +27 || -5 || -10 || 5½
|-
| 26 || align=left|Boris Alterman|| || 2585 || =35 || =15 || -32 || +47 || =40 || -28 || +37 || +19 || =7 || -11 || =31 || 5½
|-
| 27 || align=left|Alekszej Vizmanavin|| || 2605 || =31 || =44 || =36 || +45 || =24 || =21 || =9 || =14 || -25 || +34 || -17 || 5½
|-
| 28 || align=left|Ljubomir Ljubojević|| || 2595 || -36 || =11 || =46 || +43 || -31 || +26 || -7 || -38 || =49 || +48 || +44 || 5½
|-
| 29 || align=left|Leonid Yudasin|| || 2605 || =6 || =17 || +38 || -5 || =21 || +19 || -23 || -13 || =39 || =36 || =43 || 5
|-
| 30 || align=left|Gregory Serper|| || 2575 || +32 || =3 || =24 || -2 || =14 || =40 || =25 || -15 || -35 || +45 || =34 || 5
|-
| 31 || align=left|Ilya Smirin|| || 2640 || =27 || +47 || -20 || =37 || +28 || =16 || =11 || -24 || =32 || -17 || =26 || 5
|-
| 32 || align=left|Csernyin Alexander|| || 2615 || -30 || +42 || +26 || =17 || -8 || =39 || =13 || =44 || =31 || -19 || =38 || 5
|-
| 33 || align=left|Vlagyimir Tukmakov|| || 2600 || =1 || =9 || =3 || -34 || =38 || =35 || =49 || =41 || =40 || +46 || -21 || 5
|-
| 34 || align=left|Vlagyimir Malaniuk|| || 2635 || =39 || =13 || =5 || +33 || -16 || =46 || =42 || -12 || +48 || -27 || =30 || 5
|-
| 35 || align=left|Viktor Korcsnoj|| || 2625 || =26 || =18 || =12 || -4 || =54 || =33 || -19 || =43 || +30 || =39 || =37 || 5
|-
| 36 || align=left|Zurab Azmaiparasvili|| || 2630 || +28 || -8 || =27 || -10 || +51 || =42 || -14 || -18 || +50 || =29 || =40 || 5
|-
| 37 || align=left|Curt Hansen|| || 2590 || =17 || =6 || =19 || =31 || -11 || =38 || -26 || =49 || =47 || +52 || =35 || 5
|-
| 38 || align=left|Miguel Illescas|| || 2625 || =51 || =10 || -21 || =13 || =33 || =37 || =41 || +28 || -18 || =40 || =32 || 5
|-
| 39 || align=left|Vladimir Hakobján|| || 2600 || =34 || -1 || =14 || +52 || =44 || =32 || =40 || -25 || =29 || =35 || =41 || 5
|-
| 40 || align=left|Ribli Zoltán|| || 2610 || -4 || +50 || =44 || =21 || =26 || =30 || =39 || -42 || =33 || =38 || =36 || 5
|-
| 41 || align=left|Eduardas Rozentalis|| || 2600 || -5 || +52 || -17 || -11 || =43 || +54 || =38 || =33 || -19 || +53 || =39 || 5
|-
| 42 || align=left|Alex Yermolinsky|| || 2605 || -22 || -32 || +50 || =48 || +45 || =36 || =34 || +40 || -9 || =44 || -15 || 5
|-
| 43 || align=left|Lev Polugajevszkij|| || 2605 || -24 || =53 || =48 || -28 || =41 || =50 || =51 || =35 || =45 || +49 || =29 || 5
|-
| 44 || align=left|Alekszandr Halifman|| || 2645 || =47 || =27 || =40 || =15 || =39 || =14 || =10 || =32 || -11 || =42 || -28 || 4½
|-
| 45 || align=left|Kiril Georgiev|| || 2660 || =49 || +14 || -1 || -27 || -42 || =18 || =53 || =48 || =33 || -30 || +54 || 4½
|-
| 46 || align=left|Mihail Gurevics|| || 2605 || -23 || =48 || =28 || =51 || +49 || =34 || -21 || +50 || -17 || -33 || =47 || 4½
|-
| 47 || align=left|Christopher Lutz|| || 2605 || =44 || -31 || =54 || -26 || -12 || +53 || -48 || +52 || =37 || =50 || =46 || 4½
|-
| 48 || align=left|Loek van Wely|| || 2585 || -16 || =46 || =43 || =42 || -19 || =49 || +47 || =45 || -34 || -28 || =53 || 4
|-
| 49 || align=left|Jóhann Hjartarson|| || 2605 || =45 || =21 || -6 || =54 || -46 || =48 || =33 || =37 || =28 || -43 || =52 || 4
|-
| 50 || align=left|Patrick Wolff|| || 2585 || -20 || -40 || -42 || +53 || =52 || =43 || +54 || -46 || -36 || =47 || =51 || 4
|-
| 51 || align=left|Vadim Ruban|| || 2590 || =38 || =19 || -16 || =46 || -36 || =52 || =43 || -17 || -53 || =54 || =50 || 3½
|-
| 52 || align=left|Simen Agdestein|| || 2610 || -2 || -41 || +53 || -39 || =50 || =51 || -18 || -47 || +54 || -37 || =49 || 3½
|-
| 53 || align=left|Friso Nijboer|| || 2555 || -7 || =43 || -52 || -50 || =18 || -47 || =45 || =54 || +51 || -41 || =48 || 3½
|-
| 54 || align=left|Polgár Zsuzsa|| || 2545 || =15 || -25 || =47 || =49 || =35 || -41 || -50 || =53 || -52 || =51 || -45 || 3
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
A kvalifikációs versenyről továbbjutott 7 versenyzőhöz csatlakozott az előző világbajnoki döntő vesztese, az angol Nigel Short.

A versenyzők kieséses rendszerű párosmérkőzéseken döntötték el az első hely sorsát. Az első kör, a negyeddöntő nyolc, az elődöntő 10, a döntő 12 játszmásra volt tervezve. Pontegyenlőség esetén két rapidjátszmából álló rájátszások sorozata következett, mindaddig, amíg valamelyik fél megszerezte a győzelmet. Két óra alatt 40 lépést kellett megtenni, majd további 1 óra állt rendelkezésre a következő 20 lépésre. Ha a játszma 60 lépés alatt nem fejeződött be, akkor a versenyzők még fél órát kaptak a játszma befejezésére.

A negyeddöntőkre 1994. júniusban New Yorkban, a Trump Towerben került sor, és az eseményt Donald Trump nyitotta meg. Az elődöntő mérkőzéseket 1994. szeptemberben Linaresben játszották, míg a döntőt Las Palmasban rendezték 1995. márciusban.

A győztes, Visuvanátan Ánand szerezte meg a világbajnok Garri Kaszparov kihívásának jogát.

A világbajnoki döntő 

A „klasszikus” világbajnoki döntő párosmérkőzésre a Professzionális Sakkozók Szövetsége (PCA) szervezésében Garri Kaszparov és Visuvanátan Ánand között 1995. szeptember 10. – október 16. között New Yorkban, a World Trade Center 107. emeletén a déli toronyban került sor. Az első játszmára 1995. szeptember 11-én, éppen hat évvel az épület elleni terrortámadás előtt került sor. A mérkőzést Kaszparov 10,5–7,5 arányban nyerte, ezzel megvédte korábbi világbajnoki címét.

A díjalap  amerikai dollár volt, amelynek kétharamada a győztest illette. A díjalapból a PCA 10%-kal részesedett. A mérkőzés döntetlenre végződése esetén Kaszparov megtartotta volna világbajnoki címét, de a díjalap felezésre került volna.

A versenyzők 
Egymás elleni eredményeik
A világbajnoki döntő előtt 13-szor játszottak egymással hagyományos időbeosztású játszmában. Találkozóik eredménye jelentős Kaszparov-fölényt mutatott: 7 alkalommal nyert, míg Ánand csak 3-szor állt fel győztesként az asztaltól, és 3 alkalommal döntetlenül végeztek. Kaszparov erőfölényét mutatta az is, hogy az utolsó hat játszmájukból öt alkalommal győzött, míg egyszer döntetlenre végeztek.

Formájuk
A világbajnoki mérkőzés előtti két évben Kaszparov hét nemzetközi versenyen vett részt, míg Ánand csak három helyen ült asztalhoz, igaz, ebben az is közrejátszott, hogy az eltelt időszakban mind a FIDE, mind a PCA világbajnoki versenysorozatában részt vett, és több párosmérkőzést is játszott.

Kaszparov holtversenyben a 2–3. helyen végzett 1994-ben Linaresben, ahol Anand csak a 7–9. helyet foglalta el. Megnyerte Amszterdamban az Euwe-emlékversenyt, holtversenyes 1. helyezést ért el Novgorodban, és másfél pontos előnnyel nyerte a Horgenben rendezett nagymesterversenyt. 1995-ben Rigában győzött a Tal-emlékversenyen, de szorosan mögötte, fél ponttal lemaradva a 2. helyen Ánand végzett. Kettejük mérkőzésén Kaszparov nyert. Az 1995-ös Euwe-emlékversenyen Kaszparov csak a 2. helyen végzett, de a Novgorodban rendezett nagymesterversenyt biztosan nyerte. Ánand a közös versenyeken kívül 1994-ben Buenos Airesben vett részt egy szicíliai védelmű témaversenyen, amelyen a 2. helyet szerezte meg a nagyon erős mezőnyben.

A világranglistán Kaszparov hosszú idő óta az 1. helyen állt, míg Ánand a párosmérkőzés kezdetén a félévenként frissített FIDE-ranglista szerint a 6. helyet foglalta el, a havonként számolt Chessmetrics-ranglista szerint azonban már a 3. helyen állt.

A párosmérkőzés lefolyása 
A mérkőzés nyolc döntetlennel indult, és a 9. játszmát váratlanul, egy nagyon szép pozíciós minőségáldozattal Ánand nyerte meg. Nem sokáig örülhetett, mert a következő öt játszmából négyet megnyerve Kaszparov hárompontos előnyre tett szert. Az utolsó négy mérkőzés ismét döntetlen lett, ezzel azonban Kaszparov már elérte a győzelemhez szükséges 10,5 pontot, és ismét megvédte világbajnoki címét.

A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+PCA-világbajnokság-döntő (1995)
|-
!Versenyző!!Ország !! Élő-p. (változás) !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Pont
|-
| align=left | Visuvanátan Ánand|| || 2725 (+13)
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 7½
|-
| align=left | Garri Kaszparov|| || 2795 (-32)
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1
|style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 10½
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött játszmák:

9. játszma Ánand–Kaszparov 1–0 35 lépés
Szicíliai védelem, scheveningeni változat ECO B84
1.e4 c5 2.Hf3 d6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 5.Hc3 a6 6.Fe2 e6 7.O-O Fe7 8.a4 Hc6 9.Fe3 O-O 10.f4 Vc7 11.Kh1 Be8 12.Ff3 Fd7 13.Hb3 Ha5 14.Hxa5 Vxa5 15.Vd3 Bad8 16.Bfd1 Fc6 17.b4 Vc7 18.b5 Fd7 19.Bab1 axb5 20.Hxb5 Fxb5 21.Vxb5 Ba8 22.c4 e5 23.Fb6 Vc8 24.fxe5 dxe5 25.a5 Ff8 26.h3 Ve6 (diagram) 27.Bd5 Hxd5 28.exd5 Vg6 29.c5 e4 30.Fe2 Be5 31.Vd7 Bg5 32.Bg1 e3 33.d6 Bg3 34.Vxb7 Ve6 35.Kh2 1-0

10. játszma Kaszparov–Anand 1–0 38 lépés
Spanyol megnyitás, Karpov-csel ECO C80
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Hxe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5 Fe6 9.Hbd2 Hc5 10.c3 d4 11.Hg5 dxc3 12.Hxe6 fxe6 13.bxc3 Vd3 14.Fc2 Vxc3 15.Hb3 Hxb3 16.Fxb3 Hd4 17.Vg4 Vxa1 18.Fxe6 Bd8 19.Fh6 Vc3 20.Fxg7 Vd3 21.Fxh8 Vg6 22.Ff6 Fe7 23.Fxe7 Vxg4 24.Fxg4 Kxe7 25.Bc1 c6 26.f4 a5 27.Kf2 a4 28.Ke3 b4 29.Fd1 a3 30.g4 Bd5 31.Bc4 c5 32.Ke4 Bd8 33.Bxc5 He6 34.Bd5 Bc8 35.f5 Bc4+ 36.Ke3 Hc5 37.g5 Bc1 38.Bd6 1-0

11. játszma Anand–Kaszparov 0–1 31 lépés
Szicíliai védelem, sárkány változat, jugoszláv támadás ECO B78
1.e4 c5 2.Hf3 d6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 5.Hc3 g6 6.Fe3 Fg7 7.f3 O-O 8.Vd2 Hc6 9.Fc4 Fd7 10.O-O-O He5 11.Fb3 Bc8 12.h4 h5 13.Kb1 Hc4 14.Fxc4 Bxc4 15.Hde2 b5 16.Fh6 Va5 17.Fxg7 Kxg7 18.Hf4 Bfc8 19.Hcd5 Vxd2 20.Bxd2 Hxd5 21.Hxd5 Kf8 22.Be1 Bb8 23.b3 Bc5 24.Hf4 Bbc8 25.Kb2 a5 26.a3 Kg7 27.Hd5 Fe6 28.b4 axb4 29.axb4 Bc4 30.Hb6 Bxb4+ 31.Ka3 Bxc2 0-1

13. játszma Anand–Kaszparov 0–1 25 lépés
Szicíliai védelem, sárkány változat, jugoszláv támadás ECO B77
1.e4 c5 2.Hf3 d6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 5.Hc3 g6 6.Fe3 Fg7 7.Vd2 Hc6 8.f3 O-O 9.Fc4 Fd7 10.h4 h5 11.Fb3 Bc8 12.Hxc6 bxc6 13.Fh6 c5 14.Fc4 Vb6 15.Fxg7 Kxg7 16.b3 Fe6 17.Hd5 Fxd5 18.exd5 e5 19.dxe6 d5 20.Fe2 c4 21.c3 Bce8 22.bxc4 Bxe6 23.Kf1 Bfe8 24.Fd3 dxc4 25.Fxc4 He4 0-1

14. játszma Kaszparov–Anand 1–0 41 lépés
Skandináv védelem, Mieses-változat ECO B01
1.e4 d5 2.exd5 Vxd5 3.Hc3 Va5 4.d4 Hf6 5.Hf3 c6 6.He5 Fe6 7.Fd3 Hbd7 8.f4 g6 9.O-O Fg7 10.Kh1 Ff5 11.Fc4 e6 12.Fe2 h5 13.Fe3 Bd8 14.Fg1 O-O 15.Ff3 Hd5 16.Hxd5 exd5 17.Ff2 Vc7 18.Bc1 f6 19.Hd3 Bfe8 20.b3 Hb6 21.a4 Hc8 22.c4 Vf7 23.a5 Ff8 24.cxd5 cxd5 25.Fh4 Hd6 26.a6 b6 27.He5 Ve6 28.g4 hxg4 29.Hxg4 Fg7 30.Bc7 He4 31.He3 Fh3 32.Bg1 g5 33.Fg4 Fxg4 34.Vxg4 Vxg4 35.Bxg4 Hd6 36.Ff2 Hb5 37.Bb7 Be4 38.f5 Bxg4 39.Hxg4 Bc8 40.Bd7 Bc2 41.Bxd5 1-0

Jegyzetek

Források 
World Chess Championship 1993 Groningen Qualifying Tournament 
World Chess Championship 1994–95 PCA Candidates Matches 
World Chess Championship 1995 Kasparov – Anand PCA Title Match 
A Kaszparov–Ánand PCA világbajnoki döntő ismertetése és játszmái

További információk 
Leigh Walker, Brian Karen: Special Report to ICC – Kasparov wins Match

1995
Sakk